Идьякес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Идьякес, Иманоль (род. 1972) — испанский футболист игравший на позиции полузащитника.
 Идьякес, Иньиго (род. 1973) — испанский футболист баскского происхождения, выступаший на позиции полузащитника.